Onderdistrict in Indonesië
 Pakuhaji (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Tangerang in de provincie Bantam
Plaats in Indonesië
 Pakuhaji (Cisalak), een plaats in het regentschap Subang in de provincie West-Java
 Pakuhaji (Ngamprah), een plaats in het regentschap West-Bandung in de provincie West-Java